Paradrina hispanica är en fjärilsart som beskrevs av Paul Mabille 1906. Paradrina hispanica ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
hispanica